Das China Masters 2016 fand vom 19. bis zum 24. April 2016 im Changzhou Olympic Sports Center in Changzhou in China statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Finale)
  Lin Dan (Champion)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)
  Wang Zhengming (1. Runde)
  Son Wan-ho (1. Runde)
  Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
  H. S. Prannoy (Viertelfinale)
  Lee Dong-keun (Viertelfinale)
  Hsu Jen-hao (1. Runde)
  Sho Sasaki (2. Runde)
  Boonsak Ponsana (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Halbfinale)
  Sameer Verma (zurückgezogen)
  Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)
  Wang Tzu-wei (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui (Champion)
  Saina Nehwal (zurückgezogen)
  Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Sun Yu (Finale)
  He Bingjiao (Viertelfinale)
  Yui Hashimoto (1. Runde)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Chai Biao / Hong Wei (zurückgezogen)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Finale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (2. Runde)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (zurückgezogen)
  Wang Yilu / Zhang Wen (Viertelfinale)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Luo Ying / Luo Yu (Champion)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (zurückgezogen)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (1. Runde)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
  Tang Yuanting / Yu Yang (zurückgezogen)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (1. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin (Champion)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (zurückgezogen)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (2. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (1. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
Badmintonwettbewerb in Changzhou
BWF Grand Prix 2016